

Toponymes 
 Berny-en-Santerre est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 Berny (Ariège) est un hameau français, situé dans la commune de Cadarcet, dans le département de l'Ariège. Il est situé en amont de Fourest.

 Berny-Rivière est une commune française, située dans le département de l’Aisne et la région Hauts-de-France.

 Le château de Berny est un château détruit, qui se trouvait dans ce qui est aujourd’hui le Val-de-Marne, à Fresnes, à la limite avec Antony dans les Hauts-de-Seine, sur la route de Paris à Orléans.

 La gare de La Croix de Berny est une gare ferroviaire de la commune française d'Antony, dans le département des Hauts-de-Seine.

Patronymes 

 Laure de Berny, née Laure Antoinette Hinner à Versailles le  et morte dans la maison de La Bouleaunière à Grez-sur-Loing, près de Nemours, le , elle était l’inspiratrice et amante d’Honoré de Balzac pour lequel elle éprouvait un amour quasi maternel.
 Michel Berny (1945-2006), réalisateur et scénariste français. 
 Pierre-Jean-Paul Berny de Nogent est un maître écrivain français actif dans divers pays d’Europe dans le troisième quart du .
 Gérard de Berny (1880-1957), sénateur de la Somme (1936-1940)
 François-Henri Berny (1901-1982), général français

Voir aussi